Borgo Nuovo ima više značenja:
 Borgo Nuovo, Asti
 Borgo Nuovo, Cuneo
 Borgo Nuovo, Rimini
 Borgo Nuovo, Torino